Esteban Pavez, footballeur chilien.
 Terele Pávez, actrice espagnole.
Patronyme hispanique